Jet (física), feix de partícules en una direcció determinada
 Jet (astronomia), flux de matèria
 Motor jet o motor de reacció, tipus de motor
 Jet (grup de música), conjunt australià de rock 
 Jet o avió de reacció
 Jet (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Jet (Pokémon), línia evolutiva dels Pokémon
 Jet (revista), revista afroamericana